Weiler – małe miasteczko we wschodnim Luksemburgu, w gminie Putscheid. W 2005 roku miasteczko zamieszkiwały 143 osoby.

Miasta w Luksemburgu